Il singolare del torneo di tennis St. Louis Open 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Roscoe Tanner 2-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Rod Laver (semifinali)
 Roscoe Tanner (finale)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (Campione)

 Allan Stone (secondo turno)
 Brian Gottfried (semifinali)
 Jeff Borowiak (quarti di finale)
 Jaime Fillol (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Louis Open 1975